Een lichaam als algebraïsche structuur kan verwijzen naar:
 Lichaam (Ned) / Veld (Be)
 Delingsring (Ned) / Lichaam (Be)